Dolfje Weerwolfje - Boek van Paul van Loon
 Dolfje Weerwolfje (film) - Film gebaseerd op het gelijknamige boek
 Dolfje Weerwolfje (musical) - Musical van Rick Engelkes Producties gebaseerd op het gelijknamige boek